Serinesi – abitanti di Serina (Italia)
Serinesi – abitanti di Serino